Halme est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aapo Halme (né en 1998), joueur finlandais de football
 (né en 1985), joueur finlandais de football
 (1888-1918), athlète olympique finlandais
Jussi Halme (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
Laila Halme (1934–2021), chanteuse finlandaise
 (1927-2018), athlète olympique finlandais
 (1899-1941), sprinter finlandais
Sasu Halme (né en 1996), coureur cycliste finlandais
Tony Halme (1963-2010), catcheur et homme politique finlandais
 (1907-1981), gardien finlandais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois